Церилониды, или шароусы  — семейство насекомых из отряда жесткокрылых, насчитывающее около 450 видов в 52 родах.

Описание 
Жуки имеют удлинённое, овальное тело. В длину достигают 1,3—2,5 миллиметров. Верхняя часть тела гладкая или имеет редкие щетинки. Глаза сильно выпуклые, грубые. Усики короткие и содержат 6-11 сегментов. Отдельные представители семейства обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны лишь из балтийского янтаря.

Синонимы 
Источник
 Aculagnathidae (Акулагнатиды)
 Euxestidae (Эуксестиды)
 Murmidiidae (Мурмидииды)

Классификация 
 семейство: Cerylonidae
 подсемейство: Ceryloninae
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 другие: Acautomus — Afrorylon — Angolon — Australiorylon — Axiocerylon — Cautomus — Cerylon — Clavicerylon — Coccilon — Ellipsorylon — Elytrotetrantus — Glomerylon — Glyptolopus — Gyrelon — Ivieus — Lapethinus — Lawrenciella — Lytopeplus — Metacerylon — Mychocerus — Neolapethus — Nkolbissonia — Orientrylon — Oroussetia — Pachylon — Pakalukia — Paracerylon — Paraxiocerylon — Pathelus — Philothermopsis — Philothermus — Ploeosoma — Pseudocerylon — Pseudodacne — Pseudolapethus — Rostrorylon — Spinocerylon — Suakokoia — Thyroderus
 подсемейство: Euxestinae
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 подсемейство: Loeblioryloninae.
 род: 
 подсемейство: Murmidiinae
 род: 
 род: 
 род: 
 подсемейство: Ostomopsinae
 род:

Примечания

Литература 
 Lawrence, J.F. & Stephan, K. (1975) The North American Cerylonidae (Coleoptera: Clavicornia). Psyche, 82 (2), 131—166. https://doi.org/10.1155/1975/16703
 

Разноядные жуки
Семейства насекомых